Хэ́ндли, Хе́ндли ():

 Хэндли, Вернон (1930—2008) — британский дирижёр.
 Хэндли, Тейлор (род. 1984) — американский актёр.
 Хэндли Пейдж, Фредерик (1885—1962) — британский промышленник, пионер авиастроения.

См. также 
 Handley Page Hampden
 Handley Page Halifax
 Handley Page Jetstream
 Handley Page Victor
 Handley Page H.P.42
 Handley Page Dart Herald